Хе́лминская земля́, Ку́льмская земля, Ку́льмерланд (; ; ) — историческая область в Польше, изначально определявшаяся как область, лежащая в излучине реки Вислы между её правым (восточным) берегом и рекой Дрвенцой на юге и вплоть до устья Оссы на севере. Два главных города земли — это Хелмно, от которого и произошло название, и Торунь.

География 
В 1222 году было учреждено Хелминское епископство, из документов об его учреждении, а также из жалованной грамоты Конрада Мазовецкого известно, что Хелминская земля располагалась между рекой Вислой и долинами рек Древенц, Мотрина и Осса. Издревле эти земли были плотно населены по причине их высокой плодородности.

Со второй половины XIII века к Хелминской земле также стали относить территорию Любавской земли — поветы Новомейский, Илавский в районе Любавы и Дзялдовский в районе Лидзбарка, а также Михаловскую землю (часть Добжиньской земли, в первую очередь Бродницы).

Важнейшие города Хелминской земли:
  Торунь
  Грудзёндз
  Бродница
  Хелмно
  Голюб-Добжинь
  Хелмжа
  Вомбжезьно
  Нове-Място-Любавске
  Любава
  Лидзбарк

История 

В историографии вопрос о коренном населении Хелминской земли (Земли Кулма) является дискуссионным, преимущественно сводясь к спору, кто жил здесь издревле — польские племена, или же балтоязычные пруссы. Широкое распространение древнебалтских гидронимов свидетельствует скорее в пользу последних. Возможно также, в начале н.э. здесь появлялись кимвры.

Известно, что к XIII в. Хелминская земля была непосредственно связана с Куявией, принадлежа князьям мазовецким, и была разорена из-за постоянных польско-прусских войн. Пришедший по приглашению Конрада I Мазовецкого на эти земли в 1230 году Тевтонский орден завоевал их, на некоторое время обеспечив здесь мир. Орден превратил Кульмерланд в свою опорную базу, благодаря которой он мог контролировать всю торговлю по Висле.

В 1231 году крестоносцами был построен первый замок в Кульмерланде — Торн (), ставший наряду с Кульмом () одним из столпов могущества молодого тевтонского государства. Одно время крестоносцы даже планировали сделать Кульм своей столицей.

В 1466 году в Торне был заключен мирный договор между Тевтонским орденом и Королевством Польским, по которому Кульмерланд возвращался Польше как часть Королевской Пруссии.

В результате первого раздела Речи Посполитой (1772) Хелминская земля, за исключением Торуня, была присоединена к Королевству Пруссия. Торунь разделил судьбу остальных земель в 1793 году, во время второго раздела. В 1807-1815 годах территория входила в состав подконтрольного Наполеону Герцогства Варшавского. В 1815 году решением Венского конгресса из земель Варшавского герцогства было создано Великое герцогство Познанское, однако уже в 1817 году Хелминская земля была возвращена в состав Пруссии.

В результате Первой мирой войны и непосредственно Версальского договора в январе 1920 года Хельминская земля была присоединена к возрождённой Польше. Во время Второй мировой войны была оккупирована Германией, а в январе 1945 года освобождена Красной армией.

См. также 
 Земля (Польша)

Примечания

Литература 
 Ziemia Chełmińska w przeszłości: wybór tekstów źródłowych / Marian Biskup. — Toruń, 1961.

Ссылки 
 14. Кульмская земля (Комментарии к хронике Петра из Дусбурга). Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. — М.: Ладомир. 1997.

Исторические области Польши